Василий Петрович Крылов (род. 1948) — советский, российский художник — монументалист, педагог, , доцент.

Биография 
Василий Крылов родился 9 февраля 1948 года в Москве. В юности занимался в Московской Детской Художественной школе № 1. В 1967 поступил и в 1972 году окончил факультет промышленного искусства, Московского высшего художественно-промышленного училища (МВХПУ б. Строгановское), ныне Московская государственная художественно-промышленная академия имени С. Г. Строганова. Несколько лет преподавал спец дисциплины в Школе Миниатюрной Живописи Федоскино до 1975 года. С 1975 по 1989 годы работал в мастерских Художественного Фонда СССР в качестве художника монументалиста.

С 1973—2012 годы преподаёт в художественных учебных заведениях Москвы, Ферганы.

С 1975 по 1989 год выполнил ряд крупных монументально-декоративных произведений в технике римской мозаики, в том числе для музея Хамзы в Шахимардане, для Ферганского Краеведческого Музея, параллельно создал ряд станковых живописных произведений, приобретённых Министерством Культуры УзССР, Москве, Фергане и Ферганской долине. Участник республиканских художественных выставок, в том числе в 1987 году в Москве на всесоюзной выставке посвящённой 70-летию Советской Власти выставочном зале Манеж. С 1988 года Член Союза художников СССР, с 1989 года член Московского союза художников, Союза художников России.

С 1995 Кандидат педагогических наук, доцент, с 1994 Заведующий кафедрой Народных Художественных Ремесел, композиции, факультета Изобразительных Искусств и Народных Ремёсел Московского государственного областного университета (МГОУ). Создал Художественный Колледж Народных Ремёсел при факультете Изобразительного искусства и Народных Ремёсел в 1994 году. Ведёт педагогическую деятельность до 2012 года. Работает в области монументально — декоративной живописи, станковой живописи и графики в городе Москва.

Проживает в городе Москва.